(4931) Томск () — астероид главного пояса, который был открыт 11 февраля 1983 года итальянским астрономом Джованни де Санктисом и бельгийским астрономом Анри Дебеонем в обсерватории Ла-Силья и назван в честь российского города Томск.

«ASTEROID 4931 TOMSK» — одна из миллиона надписей, выгравированных на чипе космического аппарата НАСА «Стардаст», запущенного 7 февраля 1999 года.

См. также 
 Список астероидов (4901—5000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Томск
Астероиды, названные в честь городов